Seznam korpusov z zaporedno številko 61.

Seznam 
 Pehotni
 61. strelski korpus (ZSSR)
 61. korpus (Wehrmacht)
 61. rezervni korpus (Wehrmacht)

Glej tudi